Hr. Ms. De Zeven Provinciën può riferirsi a varie navi della Koninklijke Marine

 Hr. Ms. De Zeven Provinciën (C 802) – incrociatore della Classe De Zeven Provinciën
 Hr. Ms. Zeven Provinciën (F802) – fregata multiruolo della Classe De Zeven Provinciën
 De Zeven Provinciën (1665-1694) – veliero dell'Ammiragliato della Mosa (o di Rotterdam, uno dei cinque delle Province Unite) impiegato nella battaglia di Texel (21 agosto 1673).